Noi steht für:
 Noi oder Mae Nam Noi, Fluss in der Zentralregion von Thailand
 Noi, Album (2012) von Eros Ramazzotti

Noi ist der Familienname folgender Personen:
 Reece Noi (* 1988), britischer Schauspieler

noi steht für:
 Noiri (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten der Sprache Bhilori aus der Gruppe der nördlichen Bhil-Sprachen, die von den westindischen Bhil gesprochen werden

NOI steht für:
 Nation of Islam
 NOI Techpark Südtirol/Alto Adige
 Novorossiysk Airport (IATA-Code), Flughafen von Noworossijsk, Region Krasnodar, Russland

Abkürzung